Сан Мигел Икситлан има више значења:

 Општина Сан Мигел Икситлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел Икситлан (Сан Мигел Икситлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику